Runcu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Runcu (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Runcu (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj
 Runcu (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea

 Runcu (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Runcu (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Runcu (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Runcu (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Runcu (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov
 Runcu (Suceava), Dorf im Kreis Suceava

 Runcu Mare (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Runcu Mare (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Runcu Salvei, Gemeinde im Kreis Bistrița-Năsăud